Punjab (Panjabi:  ) steht für:

 Channel Punjab, Fernsehsender der Derewal's UK Gruppe
 Punjab, historische Landschaft und Provinz in Britisch-Indien von 1849 bis 1947
 Punjab (Indien), indischer Bundesstaat
 Punjab (Pakistan), bevölkerungsreichste pakistanische Provinz